Heilige Familie bezeichnet:
 Heilige Familie im engeren Sinn: Jesus von Nazaret, seine Mutter Maria und Josef von Nazaret
 Heilige-Familie-Kirche, verschiedene der Heiligen Familie geweihte Kirchen
 Familie Baha’u’llahs in der Bahai-Religion
 Die heilige Familie, Buch von Karl Marx und Friedrich Engels
 Missionare von der Heiligen Familie, katholischer Orden